Plusieurs personnalités portent le nom de Ronald MacDonald :
 Ronald Macdonald (1797-1854), un enseignant canadien ;
 Ronald MacDonald (1874-1947), un coureur de fond canadien ;
 Ronald MacDonald (1835-1912), un évêque catholique canadien ;
  (1933-), joueur australien de football australien ;
  (1955- ), un économiste écossais ;
 , un joueur de rugby néo-zélandais ;
 , un juriste canadien ;
  (1955- ), un politicien canadien.

Voir aussi 
 Ronald McDonald, la mascotte de l'entreprise McDonald's.
 Ranald McDonald (1889-1950), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Ranald MacDonald (1824-1894), première personne à avoir enseigné l'anglais au Japon.